Голубово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голубово — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Голубово — деревня в Россонском районе Витебской области.

Россия 
 Голубово — деревня в Дновском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Красногородском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Островском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Голубово — деревня в составе города Псков Псковской области.
 Голубово — деревня в Псковском районе Псковской области.